Kaakkurijärvi (finska: Smålomsjön), kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kaakkurijärvi (Korpilombolo socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Kaakkurijärvi (Pajala socken, Norrbotten, 745716-182758), sjö i Pajala kommun, 
Kaakkurijärvi (Pajala socken, Norrbotten, 748944-181395), sjö i Pajala kommun, 
Kaakkurijärvi (Pajala socken, Norrbotten, 755742-181215), sjö i Pajala kommun, 
Kaakkurijärvi (Övertorneå socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun, 
Kaakkurijärvet (Jukkasjärvi socken, Lappland, 749923-174500), sjö i Kiruna kommun,  (13,1 ha)
Kaakkurijärvet (Jukkasjärvi socken, Lappland, 749925-174533), sjö i Kiruna kommun, 
Kaakkurijärvi (Gällivare socken, Lappland, 740833-172920), sjö i Gällivare kommun,  (7,99 ha)
Kaakkurijärvi (Gällivare socken, Lappland, 741524-172995), sjö i Gällivare kommun, 
Kaakkurijärvi (Gällivare socken, Lappland, 742471-172039), sjö i Gällivare kommun,  (4,39 ha)
Kaakkurijärvi (Gällivare socken, Lappland, 743683-172347), sjö i Gällivare kommun,  (7,37 ha)
Kaakkurijärvi (Gällivare socken, Lappland, 744295-172371), sjö i Gällivare kommun,  (12,1 ha)
Kaakkurijärvi (Gällivare socken, Lappland, 744873-174569), sjö i Gällivare kommun,  (6,83 ha)
Kaakkurijärvi (Gällivare socken, Lappland, 745569-171813), sjö i Gällivare kommun,  (4,21 ha)
Kaakkurijärvi (Gällivare socken, Lappland, 745918-170548), sjö i Gällivare kommun, 
Kaakkurijärvi (Gällivare socken, Lappland, 748156-172150), sjö i Gällivare kommun,  (3,51 ha)
Kaakkurijärvi (Gällivare socken, Lappland, 748479-175904), sjö i Gällivare kommun, 
Kaakkurijärvi (Gällivare socken, Lappland, 748561-172676), sjö i Gällivare kommun, 
Kaakkurijärvi (Gällivare socken, Lappland, 748987-175279), sjö i Gällivare kommun,  (5,34 ha)
Kaakkurijärvi (Gällivare socken, Lappland, 749646-173511), sjö i Gällivare kommun,  (8,54 ha)
Kaakkurijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 748821-176293), sjö i Kiruna kommun, 
Kaakkurijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 750088-172834), sjö i Kiruna kommun,  (6,62 ha)
Kaakkurijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753993-177579), sjö i Kiruna kommun,  (7,67 ha)
Pikku Kaakkurijärvi, sjö i Gällivare kommun,

Se även
Lomtjärn (Då smålom till skillnad från storlom häckar i små tjärnar, och fiskar på annat håll, bör svenska motsvarigheten snarare vara Lomtjärn, än Lomsjön, som alltså oftare torde syfta på förekomst av storlom.
Kaakkurilammi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn